Молодіжна збірна Сирії з футболу — футбольна збірна, що складається з гравців віком до 20 років, яка представляє Сирію у міжнародних матчах і на турнірах з футболу. Контролюється Сирійською футбольною асоціацією. Найвищим досягненням є перемога на Кубку Азії 1994 року серед 19-річних.

Статистика

Чемпіонат світу

Кубок Азії

Посилання 
 Збірна Сирії на офіційному сайті FIFA  
 Збірна Сирії на офіційному сайті АФК  
 Офіційний сайт сирійської футбольної асоціації  
 

Футбол у Сирії
Футбольні молодіжні збірні в Азії